Geneva kan henvise til flere forskellige steder:

 Genève - Geneva er den engelske betegnelse for Schweiz' næststørste by Genève
 Geneva (Nebraska) - en by i den amerikanske delstat Nebraska